Sornico, frazione del comune svizzero di Lavizzara
 Sornico, frazione del comune italiano di Lierna